Anaconda er det engelske ord for kvælerslangen Anakonda.

Anoconda kan tillige henvise til:

 Anaconda (film) - En film fra 1997
 Anoconda (band) - Et dansk orkester fra 1970'erne
 Anaconda (sang af Nicki Minaj) - En sang af Nicki Minaj på albummet  The Pinkprint
 Anaconda - En poker-variant
 Anaconda-planen - en krigsplan under den amerikanske borgerkrig
 Lavochkin La-250 - Et jagerfly (prototype) fra sovjetunionen med tilkavnet 'Anakonda'